Deux cuirassés de la Regia Marina ont porté le nom dAndrea Doria :
 lAndrea Doria, pré-dreadnought de la classe Ruggiero di Lauria, entré en service en 1891 et désarmé en 1911 ;
 lAndrea Doria, de classe Andrea Doria, lancé durant la Première Guerre mondiale.

Nom de bateau de la Marine italienne